Escuintla – miasto w Gwatemali
 Escuintla – departament Gwatemali
 Escuintla – miasto w meksykańskim stanie Chiapas